Die Florida Federal Open 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Oldsmar, nahe Clearwater, Florida. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 6. bis 12. November 1978 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Oldsmar